La stagione 2017 delle TCR Asia Series è la terza edizione del campionato cadetto delle TCR International Series. È iniziata il 10 marzo a Sepang ed è terminata il 19 novembre a Macao. Kantadhee Kusiri, su Volkswagen Golf GTI TCR, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre la sua scuderia, il Liqui Moly Team Engstler, si è aggiudicata il titolo riservato alle scuderie; il titolo piloti Cup è invece andato ad Abdul Kaathir, su Honda Civic TCR.

Piloti e scuderie

Calendario

Risultati e classifiche

Gare

Classifiche

Classifica piloti

Classifica piloti Cup

Classifica scuderie

Collegamenti esterni 
 

Serie e competizioni motoristiche nel 2017
Serie automobilistiche per vetture Turismo